Совьяк — коммуна во Франции, департамент Жер
 Совьяк — коммуна во Франции, департамент Жиронда